Miejscowości w Nepalu:
 Tribeni (Parbat)
 Tribeni (Salyan)
 Tribeni (Udayapur)